WJO ist die Abkürzung für:

 die Wirtschaftsjunioren Oberberg
 das Wiener Jeunesse Orchester
 das Würzburg Jazz Orchestra
 die Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen
 die Wilden-Jungs Offenbach

WJO